

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 François Marie Renet, (1780-1853), homme politique français ;
 Françoise Renet, (1924-1995), musicienne et pédagogue française ;
 Marcel Renet, (1905-1979), homme politique français ;
 Olivier Renet, (1964- ), grand maître international de jeu d'échecs ;
 Pierre Alexandre Renet, (1984- ), pilote de motocross français ;

Toponymie
 La place Pierre-Rénet est située au centre-ville de Vesoul.

Homonymie de patronyme